Triest de Gits, adellijke familie
 Petrus Jozef Triest, stichter van de Broeders van Liefde 
 Antonius Triest, bisschop van Brugge en Gent
 Triest (bier), een Belgisch bier
 Triest (Assenede), een buurtschap van Assenede
Zie ook:
 Triëst(e) (doorverwijspagina)